Jard (jednostka)
 Jard (Charente-Maritime) – miejscowość we Francji
 Radio Jard II
 Telewizja Jard